Avdejeva (Cyrillisch: Авдеева) kan verwijzen naar:

Plaats 
 Avdejeva (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk

Personen 

 Jekaterina Aleksejevna Avdejeva (1789–1865), Russische schrijver
 Larisa Ivanovna Avdejeva (1925–2013), Sovjet- en Russische operazangeres
 Irina Veniaminovna Avdejeva (1956), Russische vinzwemmer
 Jelena Osipovna Avdejeva (1968), Russische politicus
 Anna Michajlovna Avdejeva (1985), Russische vertegenwoordiger in atletiek in kogelstoten
 Joelianna Andrejevna Avdejeva (1985), Russische pianist
 Anastasija Romanovna Avdejeva (2001), Russische zwemmer